Il proscritto steht für folgende Opern:

 Il proscritto, Originalversion von Die Heimkehr des Verbannten, Oper von Otto Nicolai (1841/1844)
 Il proscritto (Mercadante), italienische Oper von Saverio Mercadante (1842)